MP Motorsport – holenderski zespół startujący w wyścigach samochodowych, którego założycielem jest Henk de Jong. Startuje w serii GP2 od 2013 roku, Auto GP World Series od 2011 roku, w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0 od 2008 roku, Północnoeuropejskim Pucharze Formuły Renault 2.0 oraz w Formule Acceleration 1. W przeszłości startował także w Holenderskiej Formule Renault oraz w Holenderskiej Formule Ford, w której święcił największe sukcesy. Siedziba zespołu mieści się w holenderskiej miejscowości Oudenbosch.

Starty

Seria GP2

Auto GP World Series 
W 2012 roku MP Motorsport nawiązał współpracę z Manor Motorsport i od sezonu 2012 startuje jako Manor MP Motorsport.

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 
W 2012 roku MP Motorsport nawiązał współpracę z Manor Motorsport i od sezonu 2012 startuje z licencją brytyjską jako Manor MP Motorsport.

† - zawodnik nie był liczony do klasyfikacji końcowej.

Linki zewnętrzne 
 

Zespoły GP2
Zespoły Auto GP World Series
Zespoły Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Północnoeuropejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Formuły Ford
Zespoły Formuły 2